Taichen ist:

 die nazi-deutsche Bezeichnung einer französischen Gemeinde namens Tarquimpol;
 die Großgemeinde Taichen (台陈镇) im Kreis Linying der Stadt Luohe in der chinesischen Provinz Henan, siehe Taichen (Linying).